Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2001 du tournoi de Wimbledon.

Faits marquants 

 Après trois défaites en autant de finales (1992, 1994 et 1998), le croate Goran Ivanišević remporte le titre. Redescendu à la  du circuit ATP par suite d'une blessure à l'épaule, le Croate bénéficie d'une invitation pour figurer dans le tableau. Il devient ainsi le joueur le plus mal classé de l'histoire et le premier titulaire d'une invitation à remporter le tournoi.
 La deuxième semaine de compétition est perturbée par la pluie. Ainsi, la demi-finale opposant Goran Ivanišević au britannique Tim Henman se déroule sur trois jours du fait des interruptions. Dans ce match, Tim Henman, devant son public, est à deux points de la victoire dans le quatrième set avant de perdre le jeu décisif puis le match, son troisième échec en quatre ans à ce stade du tournoi. La même mésaventure se produit en finale – la première disputée intégralement un lundi depuis 1922 – lorsque Patrick Rafter tutoie la victoire dans la fin du cinquième set, finalement perdu 9 jeux à 7 en faveur d'Ivanisevic. C'est la deuxième finale perdue consécutivement pour Rafter.
 Pete Sampras rate la passe de cinq titres consécutifs sur le gazon londonien et ainsi la possibilité d'égaler le record alors détenu par Björn Borg. Son élimination en huitième de finale par le suisse Roger Federer est désormais considérée comme un match historique puisqu'il s'agit de l'unique confrontation entre deux des meilleurs joueurs de tous les temps. De plus, ce match en cinq sets a lieu sur le court central de Wimbledon, lieu des plus grands exploits passés (7 titres de Sampras) et à venir (8 titres  de Federer, record du tournoi) de ces deux champions.
 Durant le tournoi, Goran Ivanišević a servi 212 aces, ce qui constitue le record du tournoi.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Saison 2001 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2001
Tennis en Angleterre en 2001
Wimbledon Simple messieurs
Tennis en juin 2001
Tennis en juillet 2001